Marco Berardi (voetballer, 1993) San Marinees voetballer (verdediger) 
 Marco Berardi (voetballer, 1996) Italiaans voetballer (middenvelder)